Escuela Preparatoria Western (Western High School) puede referirse:

Escuela Secundaria Western International - Detroit, Míchigan
Western High School (Anaheim, California) – Anaheim, California
Western High School (Barry, Illinois) – Barry, Illinois
Western High School (Davie, Florida) – Davie, Florida
Western High School (Russiaville, Indiana) – Russiaville, Indiana
Western High School (Baltimore) – Baltimore, Maryland
Western High School (Auburn, Míchigan) – Auburn, Míchigan
Western High School (Parma, Míchigan) – Parma, Míchigan
Western High School (Las Vegas) – Las Vegas, Nevada, una parte del Distrito Escolar del Condado de Clark
Western High School (Silver City, Nuevo México) – Silver City, Nuevo México
Western High School (Latham, Ohio) – Latham, Ohio
Walled Lake Western High School - Municipio de Commerce, Míchigan
Western MST Magnet High School (Louisville, Kentucky) - Louisville, Kentucky, anteriormente conocido como Western High School
Duke Ellington School of the Arts en Washington, D.C., anteriormente conocido como Western High School